Нирвана може да се отнася за:

 Нирвана (група)
 Нирвана (песен)
 Нирвана (албум)
 Нирвана (филм)
 Нирвана (NEdit), текстов редактор
 Нирвана е философско понятие в будизма и джайнизма.